Fastlane – serie televisiva del 2003
Fastlane – evento di wrestling organizzato dalla WWE